Lovetsj (oblast); een oblast in Bulgarije
Lovetsj (gemeente); een gemeente uit de gelijknamige oblast
Lovetsj (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast